Vlastimil Květenský může být:

 Vlastimil Květenský (historik) (1932–1997), český historik
 Vlastimil Květenský (sochař) (1930–1985), český sochař